Sonic & Knuckles:
 Sonic & Knuckles — компьютерная игра, выпущенная в 1994 году для консоли Sega Mega Drive.
 Sonic & Knuckles Collection — сборник видеоигр, выпущенной для Windows в 1997 году.